Schweissbach und Schweißbach sind Gewässernamen:

 Schweissbach (Mättlibach), rechter Zufluss des Mättlibachs (zum Wisebach) gegenüber Mattwil, Gemeinde Birwinken, Bezirk Weinfelden, Kanton Thurgau
 Schweißbach (Reiche Ebrach), linker Zufluss der Reichen Ebrach nach Wasserberndorf, Gemeinde Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern